Кеннет Престон () (род. 18 февраля 1957 г.) — американский военный деятель, сержант-майор Сухопутных войск США. Являлся тринадцатым сержант-майором с 15 января 2004 г. по 1 марта 2011 г.

Родился 18 февраля 1957 года в Аннаполисе, штат Мэриленд в семье военнослужащих. После того, как его отец уволился из Армии США, а мать завершила службу в ВВС США, семья переехала в округ Гарретт и стала жить на ферме.

Юные годы 
Престон был старшим из четырех детей, он работал на ферме, ему нравилась математика, история и иностранные языки. Также он увлекался бейсболом, баскетболом и гимнастикой. Поступил на военную службу 30 июня 1975 г., прошёл начальную подготовку и курс повышенной одиночной подготовки бронетанковых войск в Форт-Нокс, Кентукки.

После окончания подготовки, Престон женился на Карен Смит и поступил на службу во 2-й батальон  1-й кавалерийской дивизии, Форт-Худ, Техас. В Форт-Худе у семье Престонов родилось двое детей.

Военная карьера 
В феврале 1978 года Престон был переведен в Европу и стал служить в 1-м батальоне 33-го танкового полка 3-я танковой дивизии Сухопутных войск США в Европе в Гельнхаухене, ФРГ.

В феврале 1981 года семья Престона вернулась в Форт-Нокс и в июне у них родился 3-й ребёнок. Штаб-сержант Престон хотел поступить в Школу подготовки сержантов-инструкторов и служить в учебной бригаде, но вместо этого был назначен инструктором в бронетанковую школу. Там он обучал солдат вождению и стрельбе из танков M60A1, M60A3 и нового танка XM1 (прототип M1 Abrams).

За отличную службу Престон был выбран для участия в программе обмена инструкторами между Танковой школой Армии США и стрелковой школой (U.K. Royal Armoured Corps Gunnery School) Королевского бронетанкового корпуса Великобритании. В октябре 1983 года Престон со своей семьей переехал в , Великобритания, где он стал служить инструктором по стрельбе. Там же в Великобритании он получил звание сержанта 1-го класса.

В октябре 1985 года Престон вернулся в танковую школу в Форт-Ноксе. В США он принимал участие в поступлении танков M1A1 в войска, готовил документацию, разрабатывал программы обучения.

В феврале 1987 года Престона стал взводным сержантом роты «C» 1-го батальона 12-го кавалерийского полка. В течение года он получил звание первого сержанта штабной роты батальона.
Через год Престон был переведен в роту «C» 2-го батальона 10-го кавалерийского полка  на должность взводного сержанта танкового взвода.

Летом 1989 году Престон был переведен в , расположенный около города Фульда, ФРГ (Фульдский коридор). Командиром полка служил полковник Джон Абрамс, который служил вместе с Престоном в 1-м батальоне 33-го танкового полка 3-я танковой дивизии в Гельхаухене. Полковник Абрамс хорошо знал большой опыт Престона в эксплуатации танковой артиллерии, поэтому назначил его мастер-инструктором полка по стрельбе из танка (tank master gunner). В последующие 9 месяцев Престон работал над улучшением программ обучения стрельбе и повышения боеготовности экипажей танков.

Позднее Престон был назначен на должность первого сержанта разведывательной роты «A» 1-го батальона. В течение года после этого рота «А» была укомплектована лучшим снаряжением в полку и в 1990 году получила престижную награду от командования Сухопутных войск США в Европе (USAREUR Cavalry Cup). После этого Престон попал в список кандидатов для перехода в более высокую должностную категорию E-8 (E-8 promotion list).

В мае 1991 11-й бронекавалерийский полк был отправлен в Кувейт для патрулировании иракской границы, расчистки дорог и защиты американских дипломатов и объектов. Осенью того же года полк вернулся обратно в ФРГ.

В июне 1992 после 2-х лет нахождения в списке для продвижения на следующую должностную категорию, Престон перешёл в должностную категорию E-8. В этом же году он перевелся в школу подготовки сержантского состава (Noncommissioned Officer (NCO) Academy) на должность первого сержанта учебной роты. Через год он стал заместителем начальника школы. В обязанности Престона входило надзор за персоналом школы, разработка правил и нормативов, а также подготовка учебных программ для начальника школы.

В октябре 1992 года Престон подал прошение о выходе на пенсию и уже ожидал своего возвращения домой в западный Мэриленд. Но сержант-майор школы убедил его отложить уход на пенсию до опубликования списка кандидатов для продвижения на следующую должностную категорию. В декабре 1994 года список кандидатов на категорию E-9 был опубликован и фамилия Престона был среди них. Он решил остаться в вооруженных силах.

В июне 1995 года Престон поступил в , расположенную в , Техас. После прохождения 9-месячного курса обучения по программе обмена он был направлен на 2 недели в  Вооруженных сил ФРГ (Бундесвер) в городе Вайден-ин-дер-Оберпфальц.

В августе 1996 года Престон получил назначение на должность команд-сержант-майора 3-го батальона 8-го кавалерийского полка  в Форт-Худ, Техас. В ноябре 1996 года участвовал в 4-хмесячном развертывании батальона в Кувейте. Этот батальон был одним из первых в Сухопутных войсках США, который был оснащен новой модификацией танка Абрамс M1A2.

В августе 1998 года Престон был повышен до команд-сержант-майора 3-ей танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. На этой должности занимался повышением воинской дисциплины и улучшением процедур снабжения и эвуакуации бригады.

В начале 2000 года командир 1-й танковой дивизии генерал-майор Джордж Кейси предложил Кеннету Престону подготовить документы для представления на должность команд-сержант-майора дивизии и после прохождения им собеседования попросил как можно быстрее приступить к исполнению своих обязанностей в штабе дивизии в городе Бад-Кройцнах, Германия.

В марте 2001 года Кеннет Престон стал команд-сержант-майором 5-го армейского корпуса и вместе с семьёй переехал в город Гейдельберг, Германия.

В ноябре 2002 года штаб 5-го армейского корпуса был развернут в Кувейте и принял командование над всеми наземными силами Армии США. Команд-сержант-майор Престон помогал обеспечивать подразделения оборудованием и снаряжением. После взятия Багдада обеспечивал связь между командованием корпуса и Центральным командованием Вооружённых сил США, помогал устанавливать разграничительные линии между подразделениями. Также Престон выбрал для размещения штаба корпуса , расположенный на полуострове Фао.

В течение лета 2003 года ответственность штаба корпуса росла, Престон работал с представителями Государственного департамента США по созданию посольства и правительственного квартала, известного как Зеленая зона, а также продолжал посещать войска и общаться с военнослужащими.

В августе 2003 года сержант-майор Армии США  собрался уходить на пенсию и предложил Престону принять эту должность вместо себя. Кеннет Престон не хотел оставлять 5-й корпус при выполнении трудной задачи в Ираке, но Тилли и новый начальник штаба Армии США генерал Питер Шумейкер настаивали. Тогда Престон посоветовался с командиром 5-го корпуса генерал-лейтенантом Рикардо Санчесом и своей женой Карен, подал пакет документов и вылетел в Вашингтон на собеседование. Через несколько недель Престон был назначен на должность сержант-майора Армии США, но оставался в Ираке вместе с 5-м корпусом до замены его в декабре 2003 года 3-й армейским корпусом.

15 января 2004 года Престон был приведен к присяге как 13-й сержант-майор Армии США и феврале участвовал в собеседовании в Конгрессе США.

Во время расследования жестокого обращения с заключенными Абу-Грейб Престон координировал работу со СМИ.

После назначения начальником штаба Армии США генерала Джорджа Кейси участвовал в разработке . Программа подготовки включала в себя не только физическую и боевую подготовку солдат и сержантов, но и заботу о благополучии их семей. В 2008 году было увеличено финансирование жилищного строительства, образовательных программ и доступа к медицинской помощи с 700 миллионов до 1,4 миллиарда долларов США. Было построено 80 тысяч новых единиц жилья на 36 объектах и открыто более 60-ти центров по уходу за детьми.

После того, как Барак Обама стал верховным главнокомандующим вооруженными силами США, совместно с  и  Престон работал над улучшением системы подготовки сержантского состава (Noncommissioned Officer Education System (NCOES)).

В ходе этой работы курс базовой подготовки сержантов был увеличен с 9 до 10-ти недель, в каждый учебный план было добавлено дистанционное обучение. Теперь солдаты должны были пройти многочасовое онлайн-обучение и наставничество перед прибытием для прохождения курса.

17 августа 2009 года посетил , расположенный в городе Тарту, Эстония. Вместе с команд-сержант-майором Объединённого военного тренировочного центра Дариусом ЗаГара встретился с начальником колледжа Гундарсом Аболсом (Gundars Abols) и сержант-майором колледжа Меэлис Когер (Meelis Koger). На встрече обсуждалась роль сержантского состава в деятельности вооруженных сил, вопросы сотрудничества и обмена сержантами.

1 марта 2011 года Кеннет Престон ушёл на пенсию, прослужив в должности сержант-майора Армии США дольше всех (более 7 лет). Его общая выслуга в Сухопутных войсках США составила 36 лет.

Послужной список 
 1975 — поступил на службу в Сухопутные войска США, прохождение основного и расширенного курса подготовки, Форт-Нокс, Кентукки.
 1975-1978 — член экипажа танка (Armored Vehicle Crewman),  2-го батальона  1-й кавалерийской дивизии, Форт-Худ, Техас.
 1978-1981 — член экипажа танка (Armored Vehicle Crewman), командир танка, рота «B» 1-го батальона 33-го танкового полка 3-я танковой дивизии, Гельхаухен, Германия
 1981-1983 — инструктор по стрельбе, управление вооружения (Weapons Department) Танковой школы Армии США, Форт-Нокс, Кентукки
 1983-1985 — инструктор по стрельбе (Gunnery Instructor), стрелковая школа (U.K. Royal Armoured Corps Gunnery School) Королевского бронетанкового корпуса, , Англия
 1985-1987 — руководитель проекта (Project Officer), служба стрелковой подготовки и разработки доктрин (Gunnery Training and Doctrine Branch), Танковая школа Армии США, Форт-Нокс, Кентукки
 1987-1988 — взводный сержант, рота «C» 1-го батальона 12-ого кавалерийского полка учебной бригады, Форт-Нокс, Кентукки
 1988-1989 — взводный сержант роты «C» 2-го батальона 10-го кавалерийского полка , Форт-Нокс, Кентукки
 1989-1990 — мастер-инструктор по стрельбе полка (Regimental Master Gunner),  , Фульда, Германия
 1990-1992 — первый сержант роты «A» 1-го батальона , Фульда, Германия
 1992-1993 — инструктор по стрельбе, артиллерийская служба (Master Gunner Branch), управления вооружения (Weapons Department) Танковая школа Армии США, Форт-Нокс, Кентукки
 1993-1994 — первый сержант, рота основного курса подготовки сержантов (Basic Noncommissioned Officer Course Company), школа по подготовке сержантов (Noncommissioned Officer Academy), Форт-Нокс, Кентукки
 1994-1995 — заместитель начальника школы по подготовке сержантов (Deputy Commandant, Noncommissioned Officer Academy), Форт-Нокс, Кентукки
 1995-1996 — слушатель 46-го потока , Форт-Блисс, Техас
 1996-1998 — команд-сержант-майор 3-его батальона 8-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии, Форт-Худ, Техас
 1998-2000 — команд-сержант-майор 3-его батальона 8-ого кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии, Форт-Худ, Техас
 2000-2001 — команд-сержант-майор 1-й танковой дивизии, Бад-Кройцнах, Германия
 2001-2002 — команд-сержант-майор 5-го армейского корпуса, Гейдельберг, Германия
 2002-2003 — команд-сержант-майор , Багдад, Ирак
 2004-2011 — сержант-майор Армии США

Награды

Награды США 
 Орден «Легион почёта» с одним дубовым листом
 Медаль «Бронзовая звезда»
 Медаль «За выдающиеся заслуги»
 Медаль «За безупречную службу в штабе»
 Армейская медаль «За безупречную службу» с четырьмя дубовыми листьями
 Медаль похвальной службы
 Медаль «За достижение» с двумя дубовыми листьями
 Медаль «За выдающееся единство части» с одним дубовым листом
 Награда за выдающиеся заслуги
 Медаль «Медаль за отличное поведение» (одиннадцать награждений)
 Медаль за службу национальной обороне со служебной звездой
 Медаль за службу в Юго-Западной Азии со служебной звездой
 Медаль за кампанию в Косово со служебной звездой
 Медаль за Иракскую кампанию
 медаль «За глобальную войну с терроризмом»
 NCO Professional Development Ribbon
 Overseas Service Ribbon (with numeral 5)
 Army Service Ribbon

Другие награды 
 Медаль НАТО
 Медаль освобождения (Кувейт)

Деятельность после увольнения из вооруженных сил 
С 2013 по 2 декабря 2019 года работал в должности вице-президента по разработке программ по работе с рядовым и сержантским составом (Vice President for NCO and Soldier Programs) , после чего эту должность занял сержант-майор Армии США в отставке Дэниел Дэйли.

После 2 декабря 2019 года Кеннет Престон стал старшим научным сотрудником (senior fellow) Института наземных войн (Institute of Land Warfare) Ассоциации Армии США.

В октябре 2019 года Кеннет Престон посетил гарнизон Армии США в Штутгарте. В ходе визита он позавтракал с военнослужащими военной полиции и штаба гарнизона, пообщался с команд-сержант-майором, самым высшим руководителем сержантов и солдат в ганрнизоне. Также из Штутгарта Престон участвовал в видеоконференции со военнослужащими старшего сержантского состава (senior NCO) по всей Европе. После Штутгарта Престон посетил штаб Европейского командования Вооружённых сил США в Висбадене.

Личное 
Женат на Карен Смит с 1975 года. Имеет 3 детей (Валери, Кеннет младший, Майкл), из которых 2-е родились с 1976 по 1978 годы в Форт-Худ, Техас. и 1 ребёнок родился в июне 1981 года в Форт-Нокс, и 8 внуков.

См. также 
 Сержант-майор Сухопутных войск

Ссылки

Примечания

Источники

Перевод военных терминов 
 
 

Сержант-майоры Армии США
Участники войны в Персидском заливе
Участники Иракской войны
Выпускники Луисвиллского университета